Askald est un monde de fiction créé par Seishi Kishimoto dans lequel se déroule l’histoire du shōnen manga Satan 666. C'est un monde où les chasseurs de trésors de tout horizon s'affrontent pour retrouver les O-Parts, ces trésors, restes d'une civilisation aujourd'hui disparue. Les chasseurs de trésors sont nombreux pour découvrir et parcourir les ruines de ce monde...

Organisations & Sociétés

Gouvernement de Stea 

Organisation qui désire rassembler la cabale où peut être emprisonnés les anges. Cette cabale est aussi appelée Sainte Cabale. Une fois tous les anges emprisonnés, Stéa aura la puissance nécessaire pour pouvoir gouverner le monde et battre son rival Zenom. La cabale ne peut être utilisée que si le chef, le président, est en possession du premier O-parts légendaire qui permet de manipuler la Sainte cabale et qui est marqué par une représentation de cette cabale.

Zenom 

Organisation qui désire rassembler la cabale où peut être emprisonnés les démons. Cette cabale est aussi appelée Cabale Inversée. Une fois tous les démons emprisonnées, Zenom aura la puissance nécessaire pour pouvoir gouverner le monde et battre son rival Stea. La cabale ne peut être utilisée que si le chef, le généralissime Zenom, est en possession du deuxième O-parts légendaire qui permet de manipuler la cabale inversée et qui est marqué par une représentation de cette cabale.

Cyclope 

Les cyclopes sont le peuple originaire du monde d'Askald. Après la venue du Shin dans leur monde, ce peuple fut presque complètement éteint. Ils vivent maintenant en petite communauté cachée dans les montagnes. Ils ont la peau mate et ont la particularité de posséder un troisième œil frontal leur donnant le pouvoir de déplacer les objets inanimés seulement par la pensée.

Royaume de Zipan 

Royaume indépendant créé par Barusa après sa fuite à bord du Shin du gouvernement de Stéa, on ne sait rien de plus sur ce royaume ni son étendue sur les terres d'Askald.

Légendes et définitions

O-Parts 

Les O-Parts sont les restes d’une ancienne civilisation, ils peuvent prendre diverses formes et chacun renferme un pouvoir bien particulier qui ne peut être déclenché que par un 'O-Part Tacticien. Ce sont en réalité des fragments du Shin dans sa forme finale, lorsqu'il arriva sur terre. Ils sont classés en sept catégories : E, D, C, B, A, S, SS. E étant la plus faible et SS la plus forte.

OPT (O-Parts Tacticien) 

les OPT (O-Parts Tacticien) sont des humains capable d'activer le pouvoir des O-Parts en utilisant leur spirit.
L’aura blanche libérée par les O.P.Ts est une sorte d’énergie que l’on trouve dans plusieurs mangas (Naruto, HunterxHunter…), plus l’esprit est puissant, plus l’arme sera puissante.
Il est très rare de rencontrer un O.P.T car comme il est expliqué dans le manga à peu près 0.005 % de la population serait un O.P.T, c’est-à-dire 1 personne sur 200 000.
Le maniement d’un O-Part se fait en deux phases :
 Libération du spirit :
C’est l’étape où l’OPT (O-Parts Tacticien) libère son spirit (sorte d’aura blanche) afin d’utiliser l’effect (pouvoir ou particularité) de son O-Part.

2. Activation de l’effect :
l’O-Part capte le spirit de l’OPT qui est alors en mesure de déclencher l’effect.
Certains O-Parts peuvent s'utiliser sans l’effect : par exemple, Zeroshiki, qui est un boomerang, peut se lancer tout simplement.

Cabale 

La Cabale était une arme d'une ancienne civilisation, dans le manga le gouvernement de Stéa veut s'en emparer.
En fait, il existe deux Cabales, elles ont plusieurs noms, mais se nomment généralement la Sainte Cabale (ou Cabale Juste) et La Cabale Inversée. La Sainte Cabale (ou Cabale Juste) regroupe 10 anges (les sephiroth) et la Cabale Inversée regroupe 10 démons (les anti-sephiroth).

Les éléments de la Cabale 
1: Métatron (Couronne), récipiendaire : Cross
2: Ratziel (Connaissance), trouvé dans un village indien par Stea
3: Zafkiel (Compréhension), inconnu
4: Tzadokiel (Pitié), récipiendaire : Zéro
5: Samael (Rigueur), récipiendaire : Locke
6: Michael (Beauté), arme de Stea vaincu par Cross (sous sa forme éveillée)
7: Haniel (Victoire), mis en cabale par Mishima
8: Raphaël (Gloire), inconnu
9: Gabriel (Base), inconnu
10: Sandalfon (Royaume), récipiendaire : Ruby

Les éléments de la Cabale inversée
1i: Satan ou Lucifer (Nihilisme), récipiendaire : Jio
2i: Bélzébuth (Rejet, refus), récipiendaire : Icaros 
3i: Lucifugus (Stupidité), récipiendaire : Yuria
4i: Astaroth (Indifférence), libéré de la Cabale par Locke, il est vaincu par Jin et Zéro
5i: Asmodée (Cruauté), récipiendaire : Zeckt
6i: Bélphégor (Laideur), récipiendaire : Zeckt
7i: Ba'al (Luxure), vaincu par Kujaku dans des ruines
8i: Adramalec (Avarice), récipiendaire : Kujaku
9i: Lilith (Instabilité, angoisse), récipiendaire : Ponzu
10i: Nahémar (Matérialisme), il est tellement grand qu'il est le quartier général de Zenom

Alucard Spirit 

Il était une fois un homme appelé Alucard Spirit qui domina le monde grâce à l'O-Part légendaire et aux cabales… Mais ce fut la chute plus tard pour lui comme pour les personnes qui ont voulu bénéficier de ce pouvoir avant lui. Plus tard, on apprendra qu'il faisait partie de la race des cyclopes.

Satan 
Une légende court à propos d’un homme qui pourrait retourner la puissance de ses pouvoirs contre son utilisateur. Cet homme aurait un chiffre gravé sur le front : 666.

Satan 666